Dallas/Fort Worth International Airport (ICAO-code KDFW)
 KDFW (tv-zender), een tv-zender in de regio Dallas/Fort Worth (Texas), eigendom van FOX